New York Saints – zawodowa drużyna lacrosse, która grała w National Lacrosse League. Drużyna miała swoją siedzibę w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Rozgrywała swoje mecze na Nassau Veterans Memorial Coliseum. Drużyna ta wcześniej nazywała się New Jersey Saints. Od sezonu 2007 znowu będą grali jednak pod nazwą New York Titans. Drużyna wzięła udział w 15 sezonach.

Osiągnięcia 
Champion’s Cup:-
Mistrzostwo dywizji: 1992

Wyniki

W-P Wygrane-Przegrane, Dom-Mecze w domu W-P, Wyjazd-Mecze na wyjeździe W-P, GZ-Gole zdobyte, GS-Gole stracone

Dawne zespoły NLL
Sport w Nowym Jorku